Boughedir est un patronyme porté notamment par :

 Férid Boughedir (1944-), réalisateur tunisien de cinéma ;
 Mourad Boughedir (1976-), joueur franco-algérien de basket-ball ;
 Taoufik Boughedir (1916-2010), journaliste, dramaturge et homme de culture tunisien.